Raingraben ist ein geographischer Name:

von Gewässern:
 Raingraben (Arnbach), linker Zufluss des Arnbachs bei Westheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Raingraben (Kohlgraben), rechter Zufluss des Kohlgrabens im Auer Wald bei Glauning, Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Raingraben (Preinbach), linker Zufluss des Preinbachs bei Reithof, Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge, Bezirks Neunkirchen, Niederösterreich, der über den Nassbach in die Schwarza (Leitha) entwässert 
 Raingraben (Ulfenbach), rechter Nebenlauf des Ulfenbachs vor Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

von Tälern:
 Raingraben, Tal des Raingrabenbachs bei Altirdning, Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark, der über den Donnersbach in die Enns mündet
 Raingraben, rechtes Tal zum Zellenbach (Schwarza) bei Grieshof, Gemeinde Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Rainbach
 Reingraben
 Rheingraben